La liste des pays par taux de solde migratoire classe les pays du monde selon leur taux pour  (‰ hab) de solde migratoire.

Définition 
Rapport entre le solde migratoire pendant l'année et la population moyenne au cours de cette même année. La valeur est exprimée en pour 1000 habitants. Le taux de solde migratoire est égal à la différence entre le taux de solde total et le taux de solde naturel (le solde migratoire est ainsi considéré comme étant la part de l'accroissement ou du décroissement de la population non attribuable aux naissances et aux décès). Il est calculé de cette façon car les flux d'immigration ou d'émigration sont soit inconnus, soit connus de façon trop imprécise.

Liste de l'ONU 
Le tableau suivant liste les états selon leur taux annuel moyen de solde migratoire sur cinq ans. Les données sont issues du rapport 2019 des perspectives démographiques mondiales. La période 2010-2015 est une estimation ; la période 2015-2020 est une prévision.

Liste de la CIA 
Les données sont issues du World Factbook de la Central Intelligence Agency américaine en date de 2017.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des pays par nombre de réfugiés
 Solde migratoire
 Solde naturel
 Accroissement démographique

solde naturel
Migration humaine